Катріна Кеф (, ) — британсько-індійська кіноакторка та колишня модель. Відома завдяки своїм ролям у сучасних індійських фільмах.

Походження 

Народилась у сім'ї індійця з Кашміру та англійки Сюзанни (Susanna Turquotte).

У акторки є 6 сестер і один брат. Одна з сестер разом з матір'ю живе в Ченнаї. Інші - в Лондоні та США.

Кар'єра 

З 1998 року працювала моделлю. Дебютувала у фільмі Boom (2003).

Успіх прийшов до неї у 2007 році, коли вона знімалась разом з Акшаєм Кумаром. Вони випустили 6-ть успішних по касових зборах фільмів.

Див. також 
 Катріна Кеф на imdb.com 
 Детальна біографія Катріни

Фільмографія

Примітки 

Індійські кіноакторки
Кіноакторки мовою гінді